Handball-Trainer des Jahres steht für:

 Handball-Trainer des Jahres (Dänemark)
 Handball-Trainer des Jahres (Deutschland)